Trichaptum of Dennenzwam is een geslacht van schimmels uit de orde Hymenochaetales. De wetenschappelijke naam van het geslacht werd voor het eerst in 1904 geldig gepubliceerd door de mycoloog William Alphonso Murrill. De typesoort is Trichaptum trichomallum.

Soorten
Volgens Index Fungorum bevat dit geslacht 37 soorten (peildatum oktober 2020):

Hymenochaetales
Schimmelgeslacht